Широ́тная магистра́ль скоростно́го движéния (также Восто́чный скоростно́й диа́метр — ВСД, Восто́чный скоростно́й ра́диус, Восто́чная хо́рда, Восто́чный ра́диус) — строящаяся автомобильная дорога в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Шестиполосная ШМСД общей протяженностью 27,4 км начнется от ЗСД и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее города Кудрово (Ленобласть), далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

История

Трассировка 

В конце 2016 года была оглашена предположительная трассировка: развязка с Западным скоростным диаметром у железнодорожной станции Броневая — полоса отвода Окружной железной дороги — развязка с Софийской улицей — развязка с улицей Седова — полоса отвода Окружной железной дороги — мост через реку Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц (вдоль Финляндского железнодорожного моста — развязка у Ладожского вокзала — полоса отвода железной дороги — улица Кржижановского — развязка с Кольцевой автомобильной дорогой.

В феврале и марте 2017 года в Санкт-Петербурге состоялись общественные слушания, касающиеся изменений Генерального плана Санкт-Петербурга, в соответствии с которыми трассировка автомобильной дороги изменялась: в частности, у Ладожского вокзала автодорогу предлагалось провести вдоль улицы Ванеева и улицы Ворошилова. Эти изменения вызвали недовольство жителей жилого комплекса «Ладожский парк», расположенного у улицы Ворошилова, так как автодорога в новом варианте будет проходить рядом с домами. Несогласие с новой трассировкой выразили также жители Красногвардейского района, которые потребовали изменить проект трассы рядом с жилыми домами в створе Хасанской улицы.
Представители городской администрации объяснили необходимость изменения трассировки невозможностью проведения дороги по территории колонии строгого режима № 7. Также первоначальному варианту мешает асфальтобетонный завод «Магистраль».
Однако в конце марта 2017 года была оглашена информации о возможном прохождении трассы через территорию колонии строгого режима № 7 либо в туннеле, либо на высокой эстакаде.

В апреле 2017 года на итоговом заседании комиссии по изменениям Генплана Санкт-Петербурга был представлен вариант, согласно которому с улицы Ванеева ШМСД вильнёт левее, далеко отступит от улицы Ворошилова, пройдёт максимально близко к железной дороге, вдоль которой продолжится до улицы Коммуны.

Ход строительства 
6 марта 2017 года были объявлены конкурсы на разработку проектов планировки двух участков: от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел на Витебском проспекте, и от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом.

По результатам конкурса весной 2017 года город определил проектировщика первых двух частей магистрали, которым стало АО «Институт «Стройпроект».
Проектирование началось в апреле 2017 года, были утверждены бюджеты первого и второго этапов трассы — по 32 млн руб за каждый.

22 ноября 2017 года был объявлен конкурс на проектирование третьей очереди, при этом были учтены результаты общественных слушаний.

В конце 2018 года Ленинградская область утвердила проект четвёртого и пятого этапов ШМСД, согласно которому четвёртый пройдёт по территории деревни Заневка и городу Кудрово, пятый — по поселку при станции Мяглово и деревне Новосергиевка. 5-километровый четырехполосный участок шестого этапа ШМСД пройдет по территории деревни Заневка, поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр. В дальнейшем эту часть дороги планировалось подключить к новому подъезду к городу Всеволожску.

По информации на август 2019 года стоимость реализации проекта оценивалась в 160 млрд руб, планировалось завершить проектирование всех участков трассы в 2019 году, а строительство в 2021 году с окончанием до 2025.

К ноябрю 2020 года была одобрена проектно-сметная документация ШМСД. На строительство первого этапа ШМСД правительство РФ выделило из федерального бюджета 1 млрд рублей.

Строительство магистрали началось 24 марта 2021 года с Витебской развязки длиной 2,4 км, которая соединит ЗСД с ШМСД и Витебским проспектом.

Примечания

Ссылки 

Транспорт Санкт-Петербурга
Автомобильные дороги РФ в стадии строительства